Кит Аллан (; род. , Сакраменто, Калифорния, США) — американский телевизионный актёр и сценарист, наиболее известный по роли Мёрфи в сериале «Нация Z».

Биография 
Родился и вырос в Сакраменто, штат Калифорния. Окончил Американскую академию драматического искусства.

Карьера 
Дебютировал в 2000 году на телевидении, снимался в эпизодах телесериалов «Зачарованные», «Баффи — истребительница вампиров», «C.S.I.: Место преступления», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Клиника» и многих других.

В 2011 Аллан выступил режиссёром, продюсером и сценаристом к фильму ужасов «11/11/11», который вышел сразу на DVD. Сам фильм являлся мокбастером к «11-11-11», и получил крайне негативные отзывы.

В 2012 Аллан написал сценарий к боевику «Восстание зомби», а в 2013 стал автором сценария для телефильма ужасов «Ночь зомби», в обоих он также играл второстепенные роли. В 2014 актёр сыграл одну из главных ролей в сериале «Нация Z» и получил первую известность.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США